Julinho puede referirse a:

Futbolistas 

 Júlio Correia da Silva (1 de diciembre de 1919-18 de marzo del 2010), futbolista portugués conocido como Julinho.
 Júlio Botelho (29 de julio de 1929-10 de enero del 2003), futbolista brasileño conocido como Julinho.
 Júlio César de Andrade Moura (31 de octubre de 1965), futbolista brasileño nacionalizado peruano conocido como Julinho.
 Júlio César Teixeira (18 de junio de 1979), futbolista brasileño conocido como Julinho.
 Júlio César Godinho Catole (5 de agosto de 1986), futbolista brasileño conocido como Julinho.

Políticos 

 Getúlio Vargas (19 de abril de 1882-24 de agosto de 1954), abogado y político brasileño que fue presidente de Brasil en dos oportunidades (del 30 de noviembre de 1930 al 29 de octubre de 1945, y del 31 de enero de 1951 al 24 de agosto de 1954), apodado Julinho.
 Júlio César Costa Lima Filho (3 de abril de 1986), ingeniero y político brasileño conocido como Julinho.

Otros 

 Chico Buarque (19 de junio de 1944), músico, cantante, actor y escritor brasileño, conocido por su seudónimo de Julinho da Adelaide.